La stagione 1992-1993 del campionato svizzero di hockey su ghiaccio ha visto campioni i Kloten Flyers.

Classifica Regular Season

LEGENDA:
G=Giocate, V=Vinte, N=Pareggiate, P=Perse, GF=Gol Fatti, GS=Gol Subiti, Dif=Differenza Reti, Pt=Punti

Playoff

Promozioni
L'HC Ajoie e l'EHC Chur vengono retrocessi in LNB, mentre l'EHC Olten e l'HC Davos vengono promossi in LNA.

Classifica Marcatori

Regular Season 

LEGENDA:
PG=Partite Giocate, G=Goal, A=Assist in prima, Pt=Punti

1993
Hockey su ghiaccio nel 1992
Hockey su ghiaccio nel 1993